Luke (voornaam), een voornaam
Luke (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
Luke (Pokémon), een personage uit de Pokémon-anime
Luke (Estland), een dorp in Estland